Соревнования по стрельба из лука в двойном йоркском круге среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли 20 сентября. Приняли участие 16 спортсменов из одной страны.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований